Dustin es un nombre de origen inglés mayormente usado por varones. También puede hacer referencia a:
 Dustin, localidad de Nebraska (Estados Unidos).
 Dustin, localidad de Oklahoma (Estados Unidos).
 Dustin, marca de ropa de la cadena El Corte Inglés.
 Dustin, nombre por la que es conocida una marioneta de la televisión irlandesa.
 Dustin, tienda sueca funda en 1984.
 Dustin, videojuego de 1986.